Северо-Европейская равнина ( – North German Plain; ;  – Central European Plain;  and ; фран : Plaine d'Europe du Nord) — геоморфологический регион в Европе, по большей части  в Польше, а также в  Дании, Германии, Бельгии, Нидерландах, с небольшими частями в северной Франции и Чешской Республике.

Состоит из низких равнин между Герцинской Европой (Центральноевропейское нагорье) на юге и берегов Северного моря и Балтийского моря на севере. Эти два моря разделяет полуостров Ютландия (Дания). Северо-Европейская равнина соединена с Восточно-Европейской равниной, таким образом, вместе образуя большую часть Великой Европейской равнины (Европейской равнины).

География
Высота над уровнем моря колеблется от 0 до 200 м (от 0 до 650 футов). В то время как в основном используется в качестве сельскохозяйственных угодий, регион также содержит болота и озера.

На побережье Северного моря находится Калининградский залив, большая приливная область.

На побережье Балтийского моря находится Щецинская лагуна, Калининградский залив, ряд крупных пресноводных лагун.

Местоположение
Северо-Европейская равнина охватывает Фландрию (северную Бельгию и Северную Францию), Нидерланды, Северную Германию, Данию и большую часть центрально-западной Польши; она также касается Чехии и юго-западной части Швеции. 

Части восточной Англии также можно считать частью одной и той же равнины, поскольку они разделяют ее низменный характер и были связаны сушей с континентом во время последнего ледникового периода. Североевропейские равнины расположены также под Балтийским морем.

Реки
Основные речные водосборные бассейны включают с запада на восток:
Рейн, Эмс, Везер, Эльба, Одер и Висла.

Основания этих рек тяжелы с тонкой почвой, что затрудняет процветание сельскохозяйственной промышленности в расположенных реках.

Субрегионы

Балтийская низменность

Низкие страны
Исторически, особенно в Средние века и Ранний современный период, западная часть была известна как Низкие страны.

Северогерманская равнина
Северогерманская равнина, к северу от Центрального нагорья Германии.

Польская равнина
Часть современной Польши называется "Польской равниной" ( или "Низина Польская") и простирается от Балтийского моря на севере до Судетов и Карпат

Английские равнины
Расширение равнины в Англию состоит в основном из равнин Восточной Англии, Болот и Линкольншира, где ландшафт частично поразительно похож на ландшафт Нидерландов.

Внешние ссылки
Балтийские лагуны
Низменности-L, международное дискуссионное сообщество, занимающееся Североевропейской равниной, ее культурами, языковыми разновидностями, историей и т.д.; также занимающееся наследием низменностей в Великобритании, Северной Америке, Австралии и т.д.
 Кликабельная карта ("на русском языке")

Северо-Европейская равнина
Равнины Европы
География Европы
Физиографические провинции
__ИНДЕКС__